Сангушко:

Имя 
 Сангушко Фёдорович (ум. 1455) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, князь ратненский и каширский.

Фамилия 
 Сангушко, Адам Александр (ок. 1590—1653) — государственный деятель Речи Посполитой, воевода подольский и волынский, староста владимирский.
 Сангушко, Александр Андреевич (?—1565) — государственный деятель Великого княжества Литовского, староста гомельский, князь Каширский, маршалок господарский.
 Сангушко, Андрей Александрович (ум. 1534) — князь Каширский, наместник кременецкий, брацлавский и винницкий, староста владимирский, маршалок Волынской земли.
 Сангушко, Андрей Михайлович (?—1560) — государственный деятель Великого княжества Литовского, князь Каширский.
 Сангушко, Барбара (1718—1791) — поэтесса, переводчица, филантроп.
 Сангушко, Владислав Иероним (1803—1870) — польский общественно-политический деятель, участник польского восстания 1830—1831 годов.
 Сангушко, Григорий Львович (?—1601) — государственный деятель Речи Посполитой, князь Каширский, каштелян любачевский и брацлавский.
 Сангушко, Дмитрий Фёдорович (1530—1554) — государственный деятель Великого княжества Литовского, староста житомирский, черкасский и каневский.
 Сангушко, Евстахий Станислав (1842—1903) — польский государственный и общественно-политический деятель на службе Австро-Венгрии.
 Сангушко, Евстахий Эразм (1768—1844) — польский военачальник.
 Сангушко, Иероним Януш (1743—1812) — польский князь, последний воевода волынский.
 Сангушко, Лев Александрович (?—1571) — государственный деятель Великого княжества Литовского, князь Каширский.
 Сангушко, Михаил Александрович (ум. после 1490/до 1501) — государственный деятель Великого княжества Литовского, князь Каширский.
 Сангушко, Павел Кароль (1680—1750) — крупный польский магнат, великий стольник литовский, полковник литовской гвардии.
 Сангушко, Павел Франтишек Роман (род. 1973) — польский аристократ и бизнесмен.
 Сангушко, Роман Евстафьевич (1800—1881) — князь, польский общественный деятель, участник польского восстания 1830—1831 гг.
 Сангушко, Роман Фёдорович (1537—1571) — военный и государственный деятель Великого княжества Литовского, воевода брацлавский, гетман польный литовский.
 Сангушко, Фёдор Андреевич (ок. 1500—1547) — староста владимирский, винницкий и брацлавсикий, маршалок Волынской земли.
 Сангушко, Шимон Самуил (Ковельский; 1570—1638) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, маршалок оршанский и каштелян мстиславский.
 Сангушко, Юзеф Паулин (1740—1781) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 Сангушко, Януш Александр (1712—1775) — крупный государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Сангушко, Януш Модест (1749—1806) — польский князь, староста кременецкий, великий стражник коронный, член Тарговицкой конфедерации, генерал-поручик российской армии.

См. также 
 Дворец Сангушко